Anas is een geslacht van vogels uit de familie van de eendachtigen (Anatidae). De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Het geslacht telt 32 soorten, waarvan een is uitgestorven. Bijna 20 soorten die vroeger ook in dit geslacht werden geplaatst, zoals de slobeend en de smient, zijn na moleculair genetisch onderzoek waarvan de resultaten in 2009 werden gepubliceerd, verplaatst naar andere geslachten zoals Spatula (slobeend) en Mareca (smient).

Soorten

Uitgestorven soorten
Anas theodori – Mauritiuseend

Fylogenetische stamboom 
Hieronder de fylogenetische stamboom van het geslacht Anas gebaseerd op het onderzoek van Gonzalez et al (2009).